Schatski ist der Familienname von:
 Nikolai Sergejewitsch Schatski (1895–1960), sowjetischer Geologe

Siehe auch:
 Shatskiy Hill, Hügel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Shatsky Rise, ozeanisches Plateau im Nordpazifik